Stamos ist der Familienname folgender Personen:

 John Stamos (* 1963), Schauspieler
 Theodoros Stamos (1922–1997), US-amerikanischer Maler griechischer Herkunft